Osco – lingua indoeuropea appartenente al gruppo osco-umbro
Osco – frazione del comune svizzero di Faido
Osco – vino IGP prodotto in Molise
OsCo – abbreviazione di Ospedale di Comunità
OSCO – sigla dell'Organizzazione degli Stati dei Caraibi Orientali
Bill Osco – attore pornografico e produttore statunitense